Kinesiska muren kan syfta på:

Världsarv i Kina
 Kinesiska muren – den svenska beteckningen för världens mest omfattande byggnadsverk. Artiklar om detta ingår i :Kategori:Kinesiska muren.

Svenska företeelser
Kinesiska muren kan vidare syfta på följande svenska företeelser:

 Kinesiska muren (byggnad) – informellt namn på kontorsbyggnad i Göteborg
 Kinesiska muren (dikt) – egentligen kallad Muren och böckerna, dikt av Evert Taube, 1958
 Kinesiska muren, Göteborg – tidigare kinarestaurang i Göteborg
 Kinesiska muren, Malmö – informellt namn på bostadsbyggnad i Malmö

Kinesiska muren
WP:Projekt Kina